Francisco Javier Sánchez puede referirse a:

 Francisco Javier Sánchez Broto (1971–), futbolista español;
 Francisco Javier Sánchez Campuzano (1941–), empresario mexicano;
 Francisco Javier Sánchez González (1973-), futbolista mexicano;
 Francisco Javier Sánchez Cantón (1891–1971), historiador español;
 Francisco Javier Sánchez Jara (1969–), futbolista español;
 Francisco Javier Sánchez Parra (1978
–), luchador español;
 Francisco Javier Sánchez Vargas (1958–), atleta español.

en:Francisco Javier Sánchez